Saunder steht für:

 Samuel Arthur Saunder (1852–1912), britischer Astronom
 Saunder (Mondkrater), benannt nach Samuel Arthur Saunder

Siehe auch:
 Saunders